Het Nederlands kampioenschap dammen van 1950 telde 12 deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Piet Roozenburg met 16 punten. Dit was zijn derde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1950